Пановка — село в Камышинском районе Волгоградской области, входит в состав Усть-Грязнухинского сельского поселения.

Основано в 1767 году как немецкая колония Гильдман

Население - 

Село находится на правом берегу реки Волги, на границе с Саратовской областью, на левом берегу р. Иловля, в 110 км к юго-западу от Саратова, в 15 км севернее села Усть-Грязнуха.

Название 
Немецкое название - Гильдман. По указу от 26 февраля 1768 года о наименованиях немецких колоний получила официальное название Пановка.

История 
Основано 14 мая 1767 года. Основатели - 45 семей, выходцы из Майнца и Фульды. До 1917 года - немецкая колония (католическое село) сначала Каменского колонистского округа, а после 1871 года Каменской волости; с 1895 года - Семёновской, а после её объединения с Иловлинской, Умётской волости Камышинского уезда Саратовской губернии.

Село относилось сначала к католическому приходу Каменка, затем - Семёновка; в конечном итоге был образован самостоятельный приход Гильдман. Деревянная церковь во имя Св. Венделина была построена в 1857 году. С 1768 ода действовала церковно-приходская школа.

В середине XIX века особенно остро стала чувствоваться нехватка земли. В 1860 и 1868 годах году 8 человек выбыло в Самарскую губернию. Распространение в 1874 году всеобщей воинской повинности на колонистов активизировано эмиграционные настроения. В 1876 году 27 человек выехало в Америку. В 1879 году 12 человек выбыло в Сибирь.

В советский период - немецкое село сначала Верхне-Иловлинского района Голо-Карамышского уезда Трудовой коммуны (Области) немцев Поволжья, затем с 1922 года - Каменского, а с 1935 года - Добринского кантона Республики немцев Поволжья; административный центр Гильдманского сельского совета (в 1926 г. в сельсовет входили: село Гильдман, хутор С.-х. машин. т-ва).

В голод 1921 года родилось 88 человек, умерло – 325. В 1926 году действуют сельсовет, кооперативная лавка, начальная школа.

В 1927 году постановлением ВЦИК "Об изменениях в административном делении Автономной С.С.Р. Немцев Поволжья и о присвоении немецким селениям прежних наименований, существовавших до 1914 года" селу Немецкая Щербаковка Каменского кантона возвращено название Мюльберг.

В сентябре 1941 года немецкое население села было депортировано на восток.

География 
Луга при селении по обеим сторонам реки Иловли, выгон с двух сторон селения, лес разбросан по всему участку по горам и оврагам. До половины всего надела занято хрящеватой, с белым камнем, почвой, другая половина - чернозёмной, суглинистой и солонцеватой, подпочва - глина и песок. Поперек участка течет река Иловля. Поверхность его покрыта возвышенностями и изрезана 9 значительными оврагами, под которыми всего до 1000 десятин.

Экономика 
Основные отрасли экономики — это сельское хозяйство.

Улицы 
Кузнечная, Овражная, Почтовая, Привокзальная, Центральная.

Население 

 Национальный состав
1972/1649 нем. (1897), 2290/2290 нем. (1920), 1493/1493 нем. (1926), 1929/1929 нем. (1931).

Примечания

Ссылки 
 

Немецкие колонии в Поволжье
Переименованные населённые пункты России
Населённые пункты Камышинского района